Az 501-es busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, Nagykáta és Szentmártonkáta között közlekedik. 2016. október 2-áig 2332-es jelzéssel közlekedett.

Megállóhelyei

!Perc (↓)
! Megállóhely
!Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Nagykáta, vasútállomásvégállomás||20
|align=left|
|-
|2|| Nagykáta, gimnázium||18
|align=left|
|-
|4|| Nagykáta, okmányiroda||16
|align=left|
|-
|5|| Nagykáta, templom||15
|align=left|
|-
|6|| Nagykáta, Álmos utca||14
|align=left|
|-
|8|| Nagykáta, autóbusz-forduló||12
|align=left|
|-
|10|| Szentmártonkáta, autóbusz-forduló||10
|align=left|
|-
|11|| Szentmártonkáta, posta||9
|align=left|
|-
|12|| Szentmártonkáta, templom||8
|align=left|
|-
|13|| Szentmártonkáta, Temető utca||7
|
|-
|15|| Szentmártonkáta, Rákóczi utca||5
|
|-
|17|| Szentmártonkáta, Bánom dűlő||3
|
|-
|19|| Szentmártonkáta, Bacsó Béla utca||1
|
|-
|20|| Szentmártonkáta, vasútállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Nagykáta autóbuszvonalai